Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam qui s'est tenue du 9 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Primes et points

Faits marquants 
 Le  mondial Nikolay Davydenko fait son retour sur le circuit après un mois d'absence à cause d'une blessure au pied.
 Le Français Jo-Wilfried Tsonga participe pour la première fois à ce tournoi.
 Le  mondial Rafael Nadal participe à ce tournoi pour honorer sa promesse à Richard Krajicek (directeur du tournoi). Pour « se faire pardonner » de sa défaite dès le  en 2008, il lui avait en effet promis de revenir en 2009 malgré le calendrier chargé.
 Rafael Nadal bat pour la  en 4 confrontations Jo-Wilfried Tsonga, et ce malgré les 26 aces du Français (record depuis le début du tournoi).
 Andy Murray remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Rafael Nadal. Il remporte son  ATP en simple. Lors de la finale, Rafael Nadal a ressenti une douleur à un genou en début de . Ne voulant pas abandonner, pour le public, il encaisse un 6-0 face à son adversaire.
 En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Lukáš Dlouhý et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel

Navigation 

ATP 2009
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2009
Tennis en février 2009